Ольдрих або Ольдржих (1134 — 18 жовтня 1177) — князь Оломоуца з 1173 року, третій з чотирьох синів князя Богемії Собіслава I і принцеси Аделаїди.

І по материнській, і по батьківській лінії походив від Великих князів Київських.
Правнук Великого князя Київського Святополка Ізяславича.

Біографія 
Ольдрих народився 1134 року. На момент смерті батька був ще дитиною. Про молоді роки його відомо мало, ймовірно він жив в Угорщині або Польщі, а потім у Священній Римській імперії.

1152 року, після смерті імператора Конрада III, князь Богемії Владислав II, побоюючись впливу вигнанців на нового правителя імперії, Фрідріха I Барбаросси, запропонував їм повернутися на батьківщину. Ольдрих був серед тих, хто повірив Владиславу і повернувся до Богемії, де отримав як уділ Градец. Однак незабаром він зрозумів, що може втратити життя і втік до Польщі.

У 1157 році Ольдрих перебрався до Німеччини, де він сподівався домогтися від імператора визнання своїх прав, але до 1173 року ситуація не змінювалася.

У 1172 році Владислав II посварився з імператором Фрідріхом I і вирішив відректися від престолу на користь старшого сина Бедржиха, а сам пішов у Страговський монастир. Цим вирішив скористатися імператор Фрідріх I, щоб залишити за собою право вирішувати, хто отримає Богемський трон.

У той час Ольдрих і його молодший брат Вацлав II жили при дворі імператора, а їхній старший брат Собіслав ІІ перебував з 1161 року в ув'язненні в замку Пршімда.

Фрідріх I звелів Владиславу II і Бедржихові прибути на імператорський суд у Нюрнберг, звільнивши Собіслава. На суді він мав намір вирішити, хто буде керувати Богемією після зречення Владислава II. Бедржих звільнив Собіслава і доставив того в Празький замок, вирішивши домовитися з ним. Однак Собіслав, злякавшись чуток про те, що Бедржих наказав засліпити його, втік до Німеччини, до імператора Фрідріха I.

Імператор Фрідріх I позбавив Бедржиха престолу, поставивши на його місце Ольдриха, який за згодою імператора відразу ж зрікся на користь старшого брата Собіслава. Одночасно він відібрав у правителів Богемії право на спадковий королівський титул, передане свого часу Владиславу II.

Ольдрих і Вацлав того ж року повернулися до Чехії, де Собіслав виділив їм уділи в Моравії: Ольдрих отримав Оломоуцьке князівство, а Вацлав — Брненське князівство.

Був двічі одружений.
 Сесилія, донька ландграфа Тюрінгіх Людвига I й Гедвіги фон Гуденсберг. Дітей не було.
 Софія, донька маркграфа Мейсена Оттона II і Гедвіги Бранденбурзької.
 Донька Агнеса, монахиня в Гербштедті.

Ольдрих помер 18 жовтня 1177 року. Йому успадковував брат Вацлав.

Родовід 
Олдрих веде свій родовід, в тому числі, й від великих князів Київських Володимира Великого та Ярослава Мудрого.

Джерела 
 BLÁHOVÁ, Marie; FROLÍK, Jan; PROFANTOVÁ, Naďa. Velké dějiny zemí Koruny české I. Do roku 1197. Praha ; Litomyšl: Paseka, 1999. ISBN 80-7185-265-1.
 NOVOTNÝ, Václav. České dějiny I./II. Od Břetislava I. do Přemysla I. Praha: Jan Laichter, 1913.
 WIHODA, Martin. Morava v době knížecí 906—1197. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. ISBN 978-80-7422-563-0.

Чеські князі
Пржемисловичі